«Скотт» — каталог почтовых марок мира, издаваемый на английском языке издательством , дочерней компанией издательства , обновляется ежегодно и описывает все почтовые марки всего мира, которые редакторы издательства считают выпущенными с целью почтового обращения. Каталог издаётся в шести больших томах (по состоянию на 2006 год), а также на CD. Система нумерации, которая используется в «Скотте» для идентификации марок, наиболее распространена среди коллекционеров марок США.

История 

Первое издание каталога «Скотт», выпущенное Джоном Уолтером Скоттом, представляло собой 21-страничную брошюру под названием «Описательный каталог американских и иностранных почтовых марок, выпущенных с 1840 года по настоящее время, прекрасно иллюстрированный цветными гравюрами и содержащий текущую стоимость каждой разновидности» (). Оно было издано Скоттом в сентябре 1868 годаи якобы содержало перечень всех марок мира с указанием цены каждой марки. Уведомление в каталоге всё же предупреждало читателя, что «просто невозможно, чтобы у кого-нибудь всегда были все марки» в наличии. Первоначальное издание каталога выходило репринтным изданием.

В последующие годы компания Скотта перестала торговать марками, но продолжала издавать каталог, постепенно давая всё больше сведений по мере развития этого хобби и повышения уровня знаний и запросов коллекционеров. Помимо фактологической информации о марках, каталог даёт сведения о ценах на основании анализа рынка и результатов аукционов предыдущего года. По состоянию на 2002 год, каталог насчитывал более 5 тысяч страниц. Несмотря на производимые каждый год изменения в оформлении каталога с целью экономии места, его объём продолжает расти.

Описание 

Система нумерации каталога «Скотт» защищена авторским правом. Компания регулярно принимает меры против любых лиц, без разрешения использующих её систему в иных целях, чем для публикации прейскурантов на марки.

Редакторы этого, занимающего доминирующее положение в США, каталога оказывают значительное влияние на то, что считается почтовой маркой, а что нет. Например, в 1960-е годы княжества ОАЭ выпустили множество марок, которые, скорее всего, никогда не продавались в почтовых отделениях, поэтому «Скотт» их не приводит. Описание этих марок следует смотреть, к примеру, в каталоге «Михель». Однако невключение в каталог «Скотт» означает, что большинство торговцев марками в США просто откажутся осуществлять сделки с такими марками.

Точно так же «Скотт» не приводит почтовые марки стран, в отношении которых правительство США ввело эмбарго, либо в некоторых случаях описывает их, но без указания цены на них. В какой-то степени это неизбежно, поскольку запрет на ввоз означает, что редакторы каталога не могут даже приобрести такие марки для целей их описания. Кроме того, поскольку американские дилеры марками и коллекционеры не могут приобрести марки легально, вряд ли им потребуются данные о них. (Опять же, обычно в таких случаях заинтересованные лица обычно прибегают к помощи «Михеля» или других каталогов.) Позиция «Скотта» меняется вместе с изменением политики государства: марки Ливии и Северного Вьетнама недавно снова появились в каталоге «Скотт» после нескольких лет отсутствия.

Преобладание «Скотта» таково, что коллекционеры США знают многие номера на память, и филателистическим дилерам достаточно только указать номер в своих прейскурантах. К примеру, номер C3a мгновенно распознаётся как «Перевёрнутая Дженни», редкая марка авиапочты США.

Последние годы каталог «Скотт» получил заметное распространение в России и странах бывшего СССР, что объясняется, в основном, наличием с 2003 года выпусков на компакт-дисках и их незаконным копированием. На популярных русскоязычных интернет-аукционах пиратскую копию каталога предлагают к продаже по цене в среднем 300—1500 рублей против более чем $300 за оригинал из 6 томов на 21 диске. На популярных сайтах-трекерах «Скотт» предлагается к загрузке вообще бесплатно.

Содержание каждого тома (в текущих изданиях):
 Том 1: США и страны, название которых начинается с букв A—B.
 Том 2: Страны C—F.
 Том 3: Страны G—I.
 Том 4: Страны J—O.
 Том 5: Страны P—Si.
 Том 6: Страны So—Z.

Эти основные шесть томов переиздаются ежегодно.

Специализированный «Скотт» 
Scott Publishing Company также издаёт том, в котором более по́лно перечислены все почтовые марки США и изложена история почты США. Он широко известен как «Специализированный „Скотт“» (). Многие считают его авторитетным однотомным справочником по почтовым маркам США. В нём приведены более подробные сведения по сравнению с первым томом, причём особое внимание уделяется разновидностям и ошибкам. Новое издание этого каталога выходит ежегодно, при этом в томе, вышедшем под каким-либо годом, обычно указываются марки, вышедшие до середины предыдущего года. Весной и осенью также издаются полугодовые приложения с ценами на марки.

Достоинства и недостатки 

Достоинства каталога:
 регулярность и высокая частота выхода новых изданий; в настоящее время все тома каталога переиздаются ежегодно;
 наибольшая приближённость указанных цен к мировым рыночным реалиям по сравнению с другими мировыми каталогами;
 невключение откровенно спекулятивных и не вполне почтовых выпусков, признанных ФИП наносящими вред филателии (например, выпусков «песчаных дюн»);
 широкая мировая распространённость, что подтверждается доминирующей позицией каталога при описании марок на глобальных торговых интернет-площадках eBay и Delcampe;
 использование английского языка — более распространённого в мире по сравнению, например, с немецким (языком каталога «Михель») или французским (языком каталога «Ивер»).

Недостатки каталога:
 при описании стран имеются некоторые неинтуитивные допущения: например, марки ООН размещены после марок США;
 исторически сложившееся присвоение авиапочтовым выпускам отдельной нумерации и их описание после обычных, как правило, приводит к разрыву серий, состоящих из авиапочтовых и обычных марок;
 отсутствует информация по некоторым локальным выпускам; в частности, не публикуется информация по земским почтовым маркам России;
 в каталоге приводятся изображения не всех марок серии, а только одной или нескольких; при этом, если выпуск состоит только из одного блока, то его изображения может не быть вовсе;
 формат печатных томов A4 менее удобен для переноски и постоянного использования, чем, например, формат A5 каталога «Михель».

Прочее 
В 1975 году компания «Скотт Паблишинг» издала по заказу Почтовой службы США книгу:  («Марки Соединённых Штатов и истории: увлекательная сага по истории США на марках»). На форзаце книги было указано: «Марки — маленькие картинки, которые рассказывают большие истории». В книге были перечислены и описаны марки США, выпущенные в честь тех или иных исторических событий и деятелей американского государства. Среди прочих в издании были собраны рассказы о марках, посвящённых Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Уолту Уитмену, Аврааму Линкольну, Франклину Рузвельту, Альберту Эйнштейну, освоению космоса и т. д. Книга также включала несколько разделов с практическими советами, полезными для филателистов, особенно начинающих.

См. также 
 Каталог почтовых марок
 Скотт, Джон Уолтер

Примечания

Литература 
 Новый «Скотт» // Филателия. — № 7. — 2010. — С. 24.
 
 Dyer D.O., Sr. Is Stamp Collecting the Hobby for You? — Kansas City, MO: Truman Publishing Company, 1998. — P. 14, 48, 54, 72, 78, 79. — ISBN 0-9663393-1-2.
 Scott’s Standard Postage Stamp Catalogue. — 62nd edn. — New York: The Scott Stamp and Coin Co., Limited, 1903. — xxxvi + 729 p.
 Scott 2007. Standard Postage Stamp Catalogue. — New York, NY, USA: Scott, 2006. [См. скан страницы каталога.]

Ссылки 

 Веб-сайт издательства каталога «Скотт» 
 Сайт «Linn's Stamp News» (США):
 «Using the catalogs. There’s a stamp catalog that’s right for you» — статья Майкла Баадке ()
 «Catalog options for the whole wide world» — статья Рика Миллера ()
 «Collecting stamps from the front to the back of the book» — статья Джанет Клуг ()

Каталоги почтовых марок
Печатные издания, возникшие в 1868 году